Lambeaux peut faire référence à :

Nom commun 
 lambeaux, nom commun français, pluriel de lambeau, désignant des morceaux de tissus ou de chair déchirée, ou des fragments, des débris d’une chose.

Littérature 
 Lambeaux, roman biographique et autobiographique de Charles Juliet paru en 1995.

Chirurgie 
 Lambeaux (pluriel de lambeau), en chirurgie plastique, déplacements de peau et/ou de tissu mou et des structures vasculaires les alimentant, vers un site receveur, pour réparer une perte de substance.

Patronyme 

 Jef Lambeaux (1852-1908), sculpteur belge ;
  (1858-1890), peintre belge, frère du précédent.

Astronomie 
 (13238) Lambeaux, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Odonyme 
 Avenue Jef Lambeaux avenue de Bruxelles dans la commune de Saint-Gilles, nommée en l'honneur du sculpteur belge Jef Lambeaux.

Voir aussi